Ние́рн () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юг от Орлеана, 10 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 1 562 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini